Анастази — многозначное имя собственное:
 Анастази, Пьетро (1948—2020) — итальянский футболист.